Boys (canção de Britney Spears)
 Boys (canção de The Shirelles), regravada por The Beatles
 Boys (canção de Charli XCX)
 Boys (Summertime Love), canção de Sabrina Salerno
 Boys (1977), filme dinamarquês dirigido por Nils Malmros
 Boys (1991), filme belga dirigido por Jan Verheyen
 Boys (1996), filme protagonizado por Winona Ryder
 Boys (2003), filme indiano dirigido por S. Shankar

Ver também
 The Boy

Desambiguação